

Antropologia
 Bille – tribù della Nigeria

Geografia
 Bille – fiume della Germania

Onomastica
 Bille – prenome
 Bille – cognome

Religione
 Bille – santo francese vissuto nel IX secolo

Storia
 Bille – famiglia nobiliare danese